Galați puede referirse a:
 Rumanía
 ciudad rumana de Galați, capital del distrito homónimo;
 distrito rumano de Galați, en la región de Moldavia.